|}

Die Schmalspurbahn Meitene–Bauska war eine 33 Kilometer lange Bahnstrecke, die ab 1916 als militärische Feldbahn mit einer Spurweite von 600 mm und von 1939 bis 1963 als Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 750 mm in Lettland betrieben wurde.

Streckenverlauf 
Die 33 km lange Strecke verlief von Meitene über Narvaiši, Sesava, Mālukrogs, Bērstele, Jāņukrogs, Mežotne und Īslīce nach Bauska.

Geschichte 
Die Gleise wurden 1916 von den deutschen Besatzungstruppen verlegt. In den 1930er Jahren wurde die Strecke auf 750 mm Spurweite umgespurt. Im Jahr 1932 wurde in Pilsmuiža in der Nähe der Endstation ein Getreidespeicher, der Bauska-Elevator, errichtet. Bis 1940 verkehrte der Zug Bauska–Meitene dreimal täglich und war auf die Abfahrtszeiten der Züge Meitene–Jelgava und Jelgava–Riga abgestimmt. Die Bahnlinie wurde 1963 stillgelegt.

Das Bahnhofsgebäude des Bahnhofs Īslīce sowie die Gebäude der Bahnhöfe Mežotne, Jāņukroga und Sesava sind erhalten geblieben. Ein Fragment des Bahnhofsgebäudes von Meitene, das einst als Schmalspurbahnhof genutzt wurde, ist ebenfalls erhalten geblieben; heute beherbergt das Gebäude ein Museum.

Weblinks 

 Bauskas–Meitenes dzelzceļš

Einzelnachweise 

Spurweite 600 mm
Spurweite 750 mm
Bahnstrecke in Lettland
Feldbahn